Целмс () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Целмс, Теодорс — латвийский писатель, философ.
 Целмс, Георгий — журналист, работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды», специальным корреспондентом «Литературной газеты» по Прибалтике, в журнале «Огонёк».
  — латвийский графический дизайнер, известный своим кинетическим искусством и лидер неоязычной организации.

Примечания